Банин — фамилия.

Известные носители:
 Банин, Виктор Васильевич (род. 1945) — советский и российский гистолог.

См. также 
 Банин (писательница) (наст. имя Умм эль-Бану Мирза кызы Асадуллева; 1905—1992) — французская писательница и мемуарист.